Capuana ist der Familienname folgender Personen: 

 Franco Capuana (1894–1969), italienischer Dirigent und Komponist
 Luigi Capuana (1839–1915), italienischer Schriftsteller